Babakan kan verwijzen naar de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):

 Badak (Belik), in de provincie Midden-Java
 Badak (Dabun Gelang), in de provincie Atjeh
 Badak (Limau), in de provincie Lampung